Немецкие подводные лодки
U-42 (1915)
U-42 (1939)